Catanduvas, un comune brasiliano dello stato del Paraná.
 Catanduvas, un comune brasiliano dello stato di Santa Catarina.

 Catanduva è inoltre un comune brasiliano dello stato di San Paolo.